Montagu Stopford (1798-1864) – brytyjski arystokrata i wojskowy, wiceadmirał Royal Navy
 Montagu Stopford (1892-1964) – brytyjski generał, wnuk wiceadmirała

Zobacz też